Fricativa velar puede referirse a los fonemas:

 Fricativa velar sorda (χ), como en jamón, gente o gitano.
 Fricativa velar sonora (ɣ), como en gana, gozo o guapo.